Indian Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Indian Village Historic District (Indiana), ID-Nr. 09001125
 Indian Village Historic District (Michigan), ID-Nr. 72000667